Buckner (Kentucky)
Buckner (Arkansas)
Buckner (Missouri)
Buckner (Illinois)

Desambiguações de topônimos